Moisie peut désigner :

Toponymie

Canada

Québec

 Moisie, village de la Côte-Nord, au Québec.
 Rivière Moisie, Sept-Îles (Ville), MRC Sept-Rivières, Côte-Nord. Coordonnées géographiques: 50° 12' 00"; 66° 04' 03".
 Zec de la Rivière-Moisie, une zone d'exploitation contrôlée (zec) de la Côte-Nord, au Québec, au Canada.
 Canton Moisie, Sept-Îles (Ville), MRC Sept-Rivières, Côte-Nord. Coordonnées géographiques: 50° 21' 00"; 66° 04' 00".
 Secteur Moisie, Sept-Îles (Ville), MRC Sept-Rivières, Côte-Nord. Coordonnées géographiqiues: 50° 11' 30"; 66° 05' 10".
 Moisie (Ville). Toponyme remplacé par: Sept-Îles (Ville), MRC Sept-Rivières, Côte-Nord. Coordonnées géographiques: 50° 13' 00"; 66° 05' 00".
 Baie de Moisie, Rivière-Nipissis (Territoire non organisé), MRC Sept-Rivières, Côte-Nord. Coordonnées géographiques: 50° 15' 03"; 65° 57' 19".
 Banc de Moisie, (Banc de pêche), Sept-Îles (Ville), MRC Sept-Rivières, Côte-Nord. Coordonnées géographiques: 50° 08' 30"; 65° 53' 30".
 Haut-fond de Moisie, Sept-Îles (Ville), MRC Sept-Rivières, Côte-Nord. Coordonnées géographiques: 50° 10' 37"; 66° 07' 31".
 Lac Moisie. Toponyme remplacé par: Lac Nipisso, Lac de la Rivière-Nipissis (Territoire non organisé), MRC Sept-Rivières, Côte-Nord. Coordonnées géographiques: 50° 51' 24"; 65° 49' 27".
 Lac Moisie, Lac-Ashuapmushuan (Territoire non organisé), MRC Le Domaine-du-Roy, Saguenay–Lac-Saint-Jean. Coordonnées géographiques: 49° 36' 46"; 73° 58' 10".
 Pointe de Moisie, Sept-Îles (Ville), MRC Sept-Rivières, Côte-Nord. Coordonnées géographiques: 50° 11' 42"; 66° 04' 19".
 Rochers de Moisie, Lac-Walker (Territoire non organisé), Sept-Rivières, Côte-Nord. Coordonnées géographiques: 50° 09' 58"; 66° 07' 36".
 Coude-de-la-Rivière-Moisie (Hameau), Sept-Îles (Ville), MRC Sept-Rivières, Côte-Nord. Coordonnées géographiques: 50° 15' 40"; 66° 03' 37".
 Moisie-Salmon-Club (Lieu-dit). Toponyme remplacé par: Le Camp-Adams, (Lieu-dit), Sept-Îles (Ville), MRC Sept-Rivières, Côte-Nord. Coordonnées géographiques: 50° 16' 51"; 66° 11' 39".
 Réserve faunique de la Rivière-Moisie. Toponyme remplacé par: Zec de la Rivière-Moisie, (Zone d'exploitation contrôlée), Sept-Îles (Ville), MRC Sept-Rivières, Côte-Nord. Coordonnées géographiques: 50° 12' 00"; 66° 04' 00".